Bazus kan syfta på:

 Bazus, fransk kommun i departementet Haute-Garonne
 Bazus-Aure, fransk kommun i departementet Haute-Pyrénées
 Bazus-Neste, fransk kommun i departementet Haute-Pyrénées